Maroma hace que  referencia a:

Definición
 Una cuerda de gran grosor.
 Maroma o circo del pobre, espectáculo errante que se realizaba en lugares públicos como plazas.

Botánica
 Convolvulus arvensis, una especie de planta trepadora del género Convolvulus, nativa de Europa y Asia.

Lugares
 La Maroma, pico de montaña de mayor altitud en la provincia de Málaga.
 La Maroma (San Luis), localidad argentina del Departamento Gobernador Dupuy, provincia de San Luis.
Estación La Maroma, en la localidad anterior.
 Punta Maroma, playa en México, estado de Quintana Roo, península de Yucatán.